Polignac steht für:

 Polignac (Adelsgeschlecht)
 Polignac (Kartenspiel)

Polignac ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Polignac (Charente-Maritime), in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Polignac (Haute-Loire), in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Polignac ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse de Polignac (1826–1862), französischer Mathematiker
 Armand de Polignac (1771–1847), Pair von Frankreich
 Armande de Polignac (1876–1962), französische Komponistin
 Camille Armand Jules Marie de Polignac (1832–1913), französischer Adliger, Generalmajor der Konföderierten in den USA
 Edmond de Polignac (1834–1901), französischer Komponist
 Jules de Polignac (1780–1847), französischer Diplomat, Premierminister 1829–1830
 Marie Charles Jean Melchior, Marquis de Polignac (1880–1950), Inhaber der Champagnerkellerei Pommery & Greno
 Melchior de Polignac (1661–1741), französischer Kardinal und Diplomat
 Pierre de Polignac (1895–1964), monegassischer Adliger, Vater von Fürst Rainier
 Yolande Martine Gabrielle de Polastron, duchesse de Polignac (1749–1793), Freundin der französischen Königin Marie-Antoinette